Die Erste Division 1913/14 war die 19. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball und die letzte Spielzeit vor der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung bis zum Jahr 1919. Sie begann am 7. September 1913 und endete am 22. März 1914.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams auf den Plätzen 10 und 11 ermittelten am 22. März 1914 in einem Entscheidungsspiel den zweiten Absteiger.

|}

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1913/14